Enzo Zacchiroli – architetto italiano
 Francesco Zacchiroli – poeta e saggista italiano
 Stefano Zacchiroli – programmatore italiano